C.S. Lewis (1898 – 1963), Brits schrijver, letterkundige en christelijk apologeet
 Clive Lewis (politicus) (1971), Brits Labour politicus